Karmitz steht für:

 Marin Karmitz, rumänischstämmiger französischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Karmitz, Ort in der Gemeinde Küsten im Wendland